Georges Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Georges Island (Delaware)
 Georges Island (Florida)
 Georges Island (Massachusetts)
 Georges Island (New York)

in Kanada:
 Georges Island (Nova Scotia)